Engels voor een 'vallende ster' of meteoor
 Shooting Stars FC, een Nigeriaanse voetbalclub
 Shooting Stars (1927), een film uit 1927
 Shooting Stars (1983), een film uit 1983
 Shooting Stars (1987), een film uit 1987
 Shooting Stars (1990), een film uit 1990
 Shooting Star (2000), een film uit 2000
 Shooting Star (2022), een film uit 2022 
 Shooting Stars (Britse televisieserie)
 Shooting Star (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 European Shooting Stars Award, een pan-Europese prijs uitgereikt op het internationale filmfestival van Berlijn
 Shooting Star (Bad Company), een single van de Britse band Bad Company
 Shooting Star (Owl City), een single van de Amerikaanse band Owl City
 Shooting Stars (Bag Raiders), een single van het Australische dj-duo Bag Raiders